Made In Canada:The 1998 – 2010 Collection е първият компилационен албум от християнската рок група Thousand Foot Krutch. Албумът е записан през 2011 година и е издаден чак през 2013 година.

Песни 
 Phenomenon 2:59
 Move 3:29
 Fire It Up 3:08
 Rawkfist 3:04
 This Is A Call 3:50
 Falls Apart 3:35
 What Do We Know 3:19
 The Flame In All Of Us 3:22
 Bring Me To Life 3:36
 Breathe You In 4:20
 Last Words 2:48
 Welcome To The Masquerade 3:42
 Searchlight 3:28
 Complicate You 2:46

Външни препратки 
 Made In Canada:The 1998 – 2010 Collection в AllMusic
 Made In Canada:The 1998 – 2010 Collection Информация
 Made In Canada:The 1998 – 2010 Collection в Amazon
 Made In Canada:The 1998 – 2010 Collection в Tooth & Nail Рекърдс 
 Made In Canada:The 1998 – 2010 Collection Новини За Компилацията
 Made In Canada:The 1998 – 2010 Collection в iTunes

Музикални албуми от 2013 година
Таузънд Фут Кръч
Албуми на Таузънд Фут Кръч